SB 8 war nach dem Reihenschema ab 1864 der Südbahngesellschaft (SB) eine Gruppenbezeichnung für insgesamt sieben Dampflokomotiven mit der Achsfolge 1B, die von anderen Bahngesellschaften übernommen waren.
Diese waren die vormaligen 
 drei LVStB – Tagliamento, Lonato und Piave der k.k. priv. Lombardisch-venetianischen Staatsbahn
 vier SStB – Schönbrunn bis Großwardein der k.k Südlichen Staatsbahn.

SB 0080
SB 0080